Galija (brod), (grčki γαλέα - galea), antički brod kojeg su u potpunosti pokretali veslači, a koristio se za ratovanje i trgovinu
 Galija (rimska provincija), lat. Gallia, provincija Rimskog Carstva
 Galija (glazbeni sastav), srbijanski rock-sastav iz Niša

Otoci:
 Galija (Brijuni), otok u Brijunima
 Galija (Kaštelanski zaljev), hrid u Kaštelanskom zaljevu